Пова́ренка:
 Поваренка — ранее на Руси (в России) то же, что кухня (помещение (здание) для приготовления пищи).

Топоним 
 Поваренка — село в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Поваренка — река в Свердловской области.